Эрбес (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Пуэртос. Занимает площадь 27,1 км². Население — 56 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 21 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Herbés en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística

Муниципалитеты Кастельона